

Personnalités 

 Anne Étienne Louis Harmand d'Abancourt (1774-1850), administrateur et homme politique français, pair de France ;
 Jacques Harmand (1918-1992), historien français ;
 Jean-Baptiste Harmand dit de la Meuse (1751-1816), homme politique français, député de la Meuse ;
 Jean-Christophe Harmand, chercheur français en nanotechnologies ;
 Jules Harmand (1845-1921), médecin, explorateur et diplomate français ;
 Louis Harmand (1906-1974), historien français ;
 Nicolas François Harmand d'Abancourt (1746-1821), homme politique français, député aux États généraux, baron de l'Empire.

Appellations dérivées 
 « Traité Harmand » ou Traité de Hué (1883), faisant du Tonkin et de l'Annam des protectorats français.